Youthquake – movimento culturale attivo nel campo della moda
 Youthquake! – film del 1964 diretto da Max B. Miller
 Youthquake – gruppo musicale giapponese
 Youthquake – album dei Dead or Alive del 1985
 Youth Quake – album di Beenie Man del 2001